Hammerfest FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 18 de dezembro de 1994. Sua sede fica em Hammerfest.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1994
Clubes de futebol da Noruega